Levisettius campylonectus är en ringmaskart som beskrevs av Thompson 1979. Levisettius campylonectus ingår i släktet Levisettius, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
campylonectus